Məmişlər – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian
 Məmişlər – centro abitato del distretto di Şuşa, in Azerbaigian